Die Abteilung Abwehr wurde am 1. Januar 1921 durch den damaligen Oberstleutnant Friedrich Gempp aus Resten der ehemaligen Abteilung III b als Heeres-Nachrichtendienst der Reichswehr und einzelnen Nachrichtenoffizieren aus den Gruppenkommandos zusammengefügt. Nahtlos wurden die im Großen Generalstab in Form der „Abteilung IIIb“ und im Admiralstab in Form des „Marinenachrichtendienstes“ bestehenden militärischen Nachrichtendienste aus dem Kaiserreich in die Zeit der Weimarer Republik überführt. Bereits 1919 begann Gempp mit der Neufirmierung der Kräfte, Netzwerke und Informanten für die Reichswehr.

Eingegliedert wurde die „Abwehr“ in das Truppenamt TA des Reichswehrministeriums, den verkappten Generalstab der Reichswehr, und war Bestandteil der Abteilung T 3, unter der Tarnbezeichnung der Heeresstatistischen Abteilung. Zu dieser Abteilung gehörten die Bereiche „Fremde Heere“, die Pressearbeit, der Organisationsbereich für die Militärattachés und der Bereich „Abwehr“. Zwischen 1927 und 1928 wurde die „Abwehr“ auf Grund deutlicher Rechtsverletzungen einzelner Führungspersönlichkeiten – vor allem aus dem Bereich der Seetransportabteilung, aus dem Truppenamt T 3 herausgelöst und Wilhelm Groener als Reichswehrminister im April 1928 direkt unterstellt. Zeitnah wurde auch der Marinenachrichtendienst, bisher beim Marineamt, dem Reichswehrminister direkt unterstellt.

Ab diesem Zeitpunkt waren „Abwehr“ und in Gleichrangigkeit der Marinenachrichtendienst kurzzeitig im militärischen Bereich die alleinigen Institutionen zur nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung, Fragen der inneren Geheimhaltung, die Spionageabwehr und Auslandsspionage. Ab 1929 wurden beide Dienste dem Ministeramt unterstellt. 1933 wurde diese Einheitlichkeit in der Führung durch den Reichswehrminister wieder aufgehoben. Erst 1938, mit der Bildung des Amtes Ausland/Abwehr im OKW, erfolgte wieder eine engere Koordination beider militärischen Nachrichtendienste.

Leiter der Abteilung Abwehr 
 Oberstleutnant Friedrich Gempp (1921–1927)
 Oberstleutnant Günther Schwantes (1927–1930) – Abwehrabteilung der Reichswehr
 Korvettenkapitän Karl-Friedrich Wollanke (1928–1929) – Abwehrabteilung der Marine
 Korvettenkapitän Conrad Patzig (1929–1935)- Abwehrabteilung der Marine
 Oberst Ferdinand von Bredow (1930 bis Mitte 1932) – Abwehrabteilung der Reichswehr
 Konteradmiral Wilhelm Canaris (Januar 1935–1938), danach bis 1944 Leiter der Amtsgruppe Abwehr bzw. des Amtes Ausland/Abwehr

Literatur 
 Helmut Roewer, Stefan Schäfer, Matthias Uhl: Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert. Herbig-Verlag, München 2003, ISBN 3-7766-2317-9.

Quellennachweise 

Historischer Nachrichtendienst (Deutschland)
Wehrmacht
Reichswehr
Gegründet 1921
Aufgelöst 1938